

Geografia
Antoine – comune statunitense nella contea di Pike (Arkansas)

Onomastica

Antoine – forma francese del nome proprio di persona Antonio

Persone
Antoine – cantante francese
DJ Antoine – disc jockey e produttore discografico svizzero
André Antoine – attore teatrale, regista teatrale e regista cinematografico francese
Eduard Antoine – calciatore haitiano
Louis-Joseph Antoine – fondatore dell'antoinismo
Matthew Antoine – skeletonista statunitense
Paul Gabriel Antoine – teologo francese
Roger Antoine – cestista francese

Altro 
Antoine – casa automobilistica belga